Příjmení Rychlý nosí více významných osobností:

 Jana Rychlá (* 1970) – česká profesionální tenistka
 Ondřej Rychlý (* 1992) – český herec
 Pavla Rychlá (* 1964) – česká dabérka
 Petr Rychlý (* 1965) – český herec, moderátor a režisér

Externí odkazy